Ermin Rakovič – ex calciatore sloveno, attaccante
 Kristina Raković – cestista montenegrina
 Milovan Raković – ex cestista serbo